Соревнования по карате среди мужчин в категории до 67 кг на первых Европейских играх прошли 13 июня. Приняли участие 8 спортсменов из 8 стран. Соревнования проходили в Бакинском кристальном зале.

Победу в турнире одержал турецкий каратист Бурак Уйгур, принесший первое золото в копилку турецкой сборной. Второе место занял французский спортсмен Стивен да Коста, а третье досталось азербайджанцу Ниязи Алиеву.

Призёры

Соревнование

Предварительный раунд

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Результаты соревнований на официальном сайте Игр